Сергей Владимирович Маслов:
 Маслов, Сергей Владимирович (род. 1960) — российский предприниматель, основной владелец ОАО Нефтехимпром.
 Маслов, Сергей Владимирович (род. 1960) — советский, российский вертолётчик, Герой Российской Федерации.